Роберт I од Артоа (1216-8. фебруар 1250) био је први гроф Артоа и пети син Луја VIII Француског и Бланке од Кастиље. Један је од учесника Седмог крсташког рата.

Биографија 

Роберт је брат француског краља Луја IX који је 1248. године покренуо Седми крсташки рат. Предводио је претходницу крсташке армије у бици код Мансуре. Претходница је требало да обезбеди сигуран прелаз војске преко реке ради напада на Мансуру. Роберт је, међутим, одлучио да сам нападне град, али је доживео велики пораз од мамелучког војсковође Ејбака који се борио у служби Шајар ал Дур, египатске султаније. У бици је и сам погинуо.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 1216.
Умрли 1250.
Крсташи
Личности Седмог крсташког рата